Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Claude :

Rue Saint-Claude à Lyon
 Rue Saint-Claude à Paris
 Rue Saint-Claude à Montpellier

Rue Saint-Claude à Montréal

Claude Rue